Эскадренные миноносцы типа «Конго» — тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием, состоящий на вооружении Морских Сил Самообороны Японии. Эсминцы типа «Конго» являются аналогом американских эсминцев УРО типа «Арли Бёрк». Всего построено 4 корабля этого типа: эсминцы УРО «Конго» (DDG-173), «Кирисима» (DDG-174), «Мёко» (DDG-175) и «Тёкай» (DDG-176).

История строительства 
Переговоры о передаче Японии технологий «Иджис» были начаты в 1984 году, ещё до закладки 1-го эсминца типа «Арли Бёрк». Конгресс США долго не давал согласия на экспорт новейших американских технологий. В 1988 году согласие Конгресса было получено, но передача технической документации по РЛС с фазированной решеткой AN/SPY-1 и компьютерного обеспечения работы радара затянулась, что несколько отсрочило реализацию кораблестроительной программы по строительству новейших японских эсминцев УРО.

Конструкция корпуса 
Корпус корабля разделен переборками на 12 водонепроницаемых отсеков и полностью, как и надстройка, выполнен из высокопрочной стали. В целях повышения живучести и боевой устойчивости наиболее важные боевые посты и командные пункты расположены под главной палубой и имеют противоосколочное бронирование кевларовыми панелями.

Обводы корпуса и форма надстройки при проектировании оптимизированы для максимального снижения радиолокационной заметности. Достигнуто значительное уменьшение уровня акустического и теплового полей за счет установки специального оборудования. Впервые в практике кораблестроения Японии применена система коллективной защиты экипажа от оружия массового поражения.

Энергетическая установка 
Главная энергетическая установка включает четыре газотурбинных двигателя General Electric LM2500 общей мощностью 92000 л.c. Электроэнергией корабельных потребителей обеспечивают четыре дизель-генератора суммарной мощностью 6000 кВт.

Вооружение 
Две УВП [Мark 41 (90 ячеек: ЗУР Стандарт-2 и ПЛУР ASROC), восемь ПКР «Гарпун», одна 127-мм АУ и два шестиствольных 20-мм автомата «Вулкан-Фаланкс», два трёхтрубных 324-мм торпедных аппарата ПЛО, один вертолёт.

Состав серии

Примечания

Литература

Ссылки 
 DDG Kongo Class 

Эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием
Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы Японии
Эскадренные миноносцы с газотурбинной энергетической установкой